

Toponymes

Rivière de l'Orient, un affluent de la rivière Touladi coulant dans la Réserve faunique de Rimouski et dans Esprit-Saint, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.

L'Orient, le nom de la ville de Lorient à sa création en 1666. Le nom en breton An Oriant garde la trace de cette graphie.

L'Orient, village situé dans la commune du Chenit de la vallée de Joux en Suisse.

Navires 
L'Orient peut faire référence à :
 Plusieurs bâtiments de la marine royale française :
 L'Orient, vaisseau de ligne de 80 canons lancé en 1756.
 L'Orient, vaisseau de ligne de 118 canons lancé en 1791.
 Un navire de commerce français :
 Le Soleil d'Orient, vaisseau destiné au commerce des Indes et de la Chine, équipé de 60 canons, lancé en 1671 à Lorient, qui a peut-être donné son nom à la ville fondée par Colbert en 1666.

Journal 
 L'Orient-Le Jour, journal francophone libanais.

Voir aussi 
 
 

Nom de bateau de la Marine française